День прав человека - день призванный обратить внимание на соблюдение прав и свобод личности.

 , — День прав человека (отмечается 10 декабря).
 , — День прав человека (отмечается 18 июня).